Rittmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Fanny Rittmeyer (1892–1966), Schweizer Kunsthistorikerin
 Dora Julia Rittmeyer-Iselin (1902–1974), Schweizer Musikkritikerin und Frauenrechtlerin
 Emil Rittmeyer (1820–1904), Schweizer Maler, Bruder des Franz Elysäus
 Franz Rittmeyer (1875–1966), Techniker
 Franz Elysäus Rittmeyer (1819–1892), Stickereifabrikant, Kaufmann, Sohn des Jacob Bartholome
 Immo Rittmeyer (* 1936), DDR-Radrennfahrer
 Jacob Bartholome Rittmeyer (1786–1848), Stickereifabrikant, Kaufmann
 Jens Rittmeyer (* 1975), deutscher Sternekoch und Unternehmer
 Joachim Rittmeyer (* 1951), Schweizer Kabarettist
 Julius Rittmeyer (Friedrich Wilhelm Julius Rittmeyer; 1809–nach 1850), deutscher Goldschmied
 Konrad Rittmeyer (1919–2009), deutscher Militär
 Ludwig Rittmeyer (1897–1963), schweizerischer Politiker (FDP)
 Marion Rittmeyer (* 1984), schweizerische Unihockeyspielerin
 Robert Rittmeyer (1868–1960), Schweizer Architekt
Susanne Rittmeyer (1871–1948), Schweizer Malerin

Siehe auch:
 Riedmeier
 Rittmayer
 Rittelmeyer